83-й чемпионат Испании по футболу () проходит в 2013 и 2014 годах. Титул защищала «Барселона», завоевавшая по итогам прошлого сезона титул чемпиона Испании 22-й раз. Чемпионом впервые с 1996 года стал «Атлетико Мадрид».

Команды-участницы 
По итогам сезона 2012/2013 Премьер-лигу покинули следующие клубы:
 «Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) — 18-е место, 36 очков. Выступал в Ла Лиге 16 сезонов подряд (с 1997 года).
 «Депортиво» (Ла-Корунья) — 19-е место, 35 очков. Выступал в Ла Лиге один сезон.
 «Сарагоса» (Сарагоса) — 20-е место, 34 очка. Выступал в Ла Лиге четыре сезона подряд (с 2009 года).

По итогам Сегунды 2012/2013 в Примеру вышли следующие клубы:
 «Эльче» (Эльче) — 1-е место, 82 очка. Вернулся в Примеру 24 сезона спустя (последние участие — 1988/1989).
 «Вильярреал» (Вильярреаль) — 2-е место, 77 очков. Вернулся в Примеру сезон спустя (последнее участие — 2011/2012).
 «Альмерия» (Альмерия) — победитель плей-офф, 74 очка. Вернулся в Примеру два сезона спустя (последнее участие — 2010/2011).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры 

Примечания:
 В скобках указаны голы, забитые с пенальти.

Источник: championat.com

Лучшие ассистенты 

Источник: championat.com

Гол + пас 

Источник: championat.com

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 18/08/2013 «Барселона» 7:0 «Леванте»
 24/11/2013 «Атлетико Мадрид» 7:0 «Хетафе»
 16/03/2014 «Барселона» 7:0 «Осасуна»
 Самая крупная победа гостей (+5):
 26/10/2013 «Малага» 0:5 «Сельта»
 23/11/2013 «Альмерия» 0:5 «Реал Мадрид»
 18/01/2014 «Бетис» 0:5 «Реал Мадрид»
 Самое большое количество забитых мячей (10):
 31/10/2013 «Реал Мадрид» 7:3 «Севилья»
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7):
 18/08/2013 «Барселона» 7:0 «Леванте»
 31/10/2013 «Реал Мадрид» 7:3 «Севилья»
 24/11/2013 «Атлетико Мадрид» 7:0 «Хетафе»
 16/03/2014 «Барселона» 7:0 «Осасуна»

Другое 
 «Барселона» забивала в 64 матчах Ла Лиги подряд — с 5 февраля 2012 по 5 октября 2013 года, оступившись в 9-м туре текущего розыгрыша (гостевая ничья 0:0 с «Осасуной»).

См. также 
 Второй дивизион Испании 2013/2014
 Сегунда Б 2013/2014
 Терсера 2013/2014
 Кубок Испании по футболу 2013/2014
 Суперкубок Испании по футболу 2013

2013/2014
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014
Спорт в Испании в 2013 году
Спорт в Испании в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году